Njoeja (plaats), een plaats in Jakoetië
Njoeja (rivier), een rivier in Jakoetië